

Aziende 
 Miele Ambrosoli – storica azienda dolciaria italiana

Persone 
 Giorgio Ambrosoli (1933-1979) – avvocato italiano, assassinato da un sicario di Sindona
 Giovan Battista Ambrosoli – fondatore dell'omonima azienda dolciaria
 Giuseppe Ambrosoli (1923-1987) – medico, presbitero e missionario italiano
 Luigi Ambrosoli (1919-2002) – docente e storiografo italiano
 Paolo Ambrosoli – industriale dolciario italiano, figlio di Giovan Battista
 Pierino Ambrosoli (1905-1975) – imprenditore svizzero
 Renata Orso Ambrosoli (1915-2012) – scrittrice e attrice italiana
 Solone Ambrosoli (1851-1906) – numismatico italiano
 Umberto Ambrosoli (1971) – avvocato e saggista italiano, figlio di Giorgio